Kartenleser, Kartenlesegerät, Cardreader oder Card-Reader () bezeichnet:

 ein Lese-, teils auch Schreibgerät für Chipkarten, siehe Chipkartenleser
 ein Lese-, teils auch Schreibgerät für Magnetkarten, siehe Magnetkarte
 ein Gerät zum Lesen und Beschreiben von Speicherkarten für Computer, siehe Speicherkartenlesegerät
 ein Gerät zum Lesen von Lochkarten, siehe Lochkartenleser
 ein Gerät zum Lesen von Debitkarte oder Kreditkarte, siehe POS-Terminal